Сэр Джон Пентланд Махаффи (; 26 февраля 1839 года, близ Веве, Швейцария — 30 апреля 1919 года, Дублин) — англо-ирландский учёный, антиковед, эллинист, филолог-классик и историк. Протестантский священник, египтолог и музыковед. Наставник Оскара Уайльда.

Профессор античной истории Дублинского ун-та, ректор дублинского Тринити-колледжа (с 1914 года).

Биография 
Родился в семье ирландцев. Рос в Швейцарии и Германии.

Окончил по классике и философии дублинский Тринити-колледж, где учился в 1856—1859 годах.

В 1864 году был избран членом альма-матер (с третьей попытки, после безуспешных в 1862 и 1863 годах), с 1899 года старший член. С 1913 года вице-ректор, в 1914-1919 годах глава колледжа. Как глава колледжа потомками назывался «величайшим из всех». В 1871 (по др. ист. — 1869) году специально для него была создана кафедра античной истории, которую он занимал до 1899 года.

Тьютор О. Уайльда, называвшего его своим «первым и лучшим учителем», который показал ему «как любить древнегреческое искусство». Вместе они были в Италии и Греции. Махаффи сыграл свою роль в предотвращении обращения Уайльда к католицизму. Ещё он учил О. Гогарти.

Впервые посетил Грецию в 1875 году. Махаффи считал, что ни одну поездку в Грецию нельзя считать полноценной без посещения храма в Дельфах.
Проанализировав восточные литургические обряды, Махаффи пришёл к выводу, что Запад не может иметь подлинного понимания к православию, и что объединение церквей никогда не сможет состояться.

Много путешествовал по Африке и в США.

В 1911—1916 годах президент Ирландской королевской академии.

В 1918 году Махаффи был посвящён в рыцари.

Женат с 1865 года, с 1908 года вдовец, две дочери и два сына.

Его называют ирландским патриотом.

Почётный член оксфордского Королевского колледжа.

Рыцарь золотого креста греческого ордена Спасителя.

Работы 

Вначале обратившись к Канту (к которому он ещё вернётся впоследствии), затем он перешёл к древнегреческой истории (первая работа — 1874 года), её социальным аспектам, в чём стал одним из пионеров. Наибольшее его внимание привлекала эпоха эллинизма, в которой он усматривал множество параллелей с современностью.

Влияние на него оказала немецкая историческая школа.

Опубликовал более 30 книг и множество статей. Из его книг выделяют:
 History of Classical Greek Literature (4th ed., 1903 seq.)
 Social Life in Greece from Homer to Menander (4th ed., 1903)
 The Silver Age of the Greek World (1906)
 The Empire of the Ptolemies (1896)
 Greek Life and Thought from Alexander to the Roman Conquest (2nd ed., 1896)
 The Greek World under Roman Sway from Polybius to Plutarch (1890)

На русский язык была переведена  его «История классического периода греческой литературы»:
 Д. П. Махаффи. Исторія классическаго періода греческой литературы. Перев. Веселовской. T. I—II въ 2 кн. Москва, 1882—1883.
 Махаффи, Дж. П. История классического периода греческой литературы: Поэзия / Дж. П. Махаффи; пер. с англ. А. А. Веселовской. — Изд. 2-е, [репр.] — М.: URSS, 2012. — 496 с.

Ссылки 

 
 Дж. П. Махаффи и О. Уайльд

Историки Великобритании
Антиковеды Великобритании
Эллинисты
Ректоры Тринити-колледжа (Дублин)
Преподаватели Дублинского университета
Члены Ирландской королевской академии
Рыцари ордена Спасителя
Президенты Ирландской королевской академии